Henrik Ipsen er navnet på flere personer:
 Henrik Ipsen (fodboldspiller) (født 1973) − dansk tidligere professionel målmand og senere målmandstræner
 Henrik Ipsen (skuespiller) (født 1966) − dansk skuespiller
 Henrik Bohn Ipsen (født 1961) − dansk filmfotograf